Ekkersrijt (beek), een zijbeek van de Dommel bij Eindhoven
Ekkersrijt (bedrijventerrein), een bedrijventerrein langs deze beek
Knooppunt Ekkersrijt, een voormalig knooppunt van A50 en A58 bij het gelijknamige bedrijventerrein